Parrela ist der Familienname folgender Personen:

 Liliane Parrela (* 1987), brasilianische Sprinterin
 Sanderlei Parrela (* 1974), brasilianischer Leichtathlet